La bataille de Gloucester peut faire référence à :
Bataille de Gloucester (1775), durant la guerre d'indépendance des États-Unis, au Massachusetts ;
Bataille de Gloucester (1777), durant la guerre d'indépendance des États-Unis, au New Jersey.